Древо (дерево) жизни может означать:
 Древо жизни — мифологический образ во многих культурах.

В религиях 
 Древо жизни — описанное в Библии дерево посреди райского сада, плоды которого дают вечную жизнь.
 Древо жизни — в каббале совокупность сефирот, чрез которое проявляется активность Творца.
 «Древо жизни» (Эц Хаим; 1573) — средневековый каббалистический трактат.

В искусстве 
 «Древо жизни» — фриз в брюссельском дворце Стокле, работа австрийского художника Густава Климта.
 Древо Жизни — разновидность традиционной глиняной скульптуры в центральной Мексике.
 «Древо жизни» (1305—1310) — картина Пачино ди Буонагвида.
 «Древо жизни» (1991) — фантастический роман писателя Владимира Кузьменко (1931—2002).
 «Древо жизни» (США, 2011) — фильм режиссёра Терренса Малика.
 «Дерево жизни» — скульптурная композиция в Москве.

Другое 
 Древо жизни — в биологии, метафора и синоним филогенетического дерева, впервые введённая Чарльзом Дарвином.
 Древо Жизни — программа для работы с генеалогическими данными.
 Древо жизни — праздник вепсского народа, проходящий летом возле села Винницы Подпорожского р-на Ленинградской Области.

 Экологический фестиваль «Древо жизни» — современное возрождение движения юных натуралистов в России.

См. также 
 Древо жизни и Древо познания
 Жизненное дерево